Lewis House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lewis House (Colorado), ID-Nr. 83001301
 Lewis House (Florida), ID-Nr. 79000679
 Lewis House (Caddo Parish, Louisiana), ID-Nr. 79001054
 Lewis House (Lincoln Parish, Louisiana), ID-Nr. 88002035
 Lewis House (Massachusetts), ID-Nr. 84002741
 Lewis House (Montana), ID-Nr. 92001765
 Lewis House (New York), ID-Nr. 85002467
 Lewis House (North Dakota), ID-Nr. 79003726